Allsvenskan 2020 – 96. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji.
Sezon rozpoczął się 14 czerwca 2020 roku, a zakończył 6 grudnia tego samego roku.
Rozpoczęcie sezonu zaplanowano na 5 kwietnia, a zakończenie na 8 listopada, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Szwedzki Związek Piłki Nożnej 16 grudnia
, 
ale 19 marca Szwedzka Federacja przełożyła sezon z powodu pandemii 
.
17 kwietnia docelową datę rozpoczęcia rozgrywek prezes Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej  wyznaczył na 14 czerwca
.
29 maja 2020 r. ogłoszono, że szwedzkie ograniczenia w podróżowaniu zostały zniesione, w związku z tym Szwedzka Federacja ogłosiła, że sezon Allsvenskan 2020 rozpocznie się 14 czerwca 2020 r

.
Nowe wytyczne dotyczące ligi zostały wydane 8 czerwca 2020 r., w których określono między innymi, że ze względu na zakaz gromadzenia się w Szwecji powyżej 50 osób, wszystkie mecze miały być rozgrywane bez publiczności

.
W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytuł mistrzowski bronił zespół Djurgårdens IF.
Mistrzem został zespół Malmö FF, dla którego był to 21. tytuł w historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o Allsvenskan 
Kalmar FF wygrała 4-1 dwumecz z Jönköpings Södra IF trzecią drużyną Superettan (2020) o miejsce w Allsvenskan (2021).

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Allsvenskan - rsssf
 Allsvenskan - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Allsvenskan i Sverige 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2020 w piłce nożnej
2020 w Szwecji